Бальтрум () — остров в Германии, входит в состав Фризских островов. В административном плане имеет статус городской коммуны в земле Нижняя Саксония.

Входит в состав района Аурих. Население составляет 617 человек (на 31 декабря 2014 года). Занимает площадь 6,5 км². Официальный код — 03 4 52 002.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Саксонии
Аурих (район)
Восточно-Фризские острова